Бунвилл () — название нескольких населённых пунктов США.

Населённые пункты США 
 Бунвилл — город в Арканзасе.
  — город в Индиане.
 Бунвилл — поселение в Калифорнии.
  — город в Кентукки.
  — город в Миссисипи.
  — город в Миссури.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в составе одноимённого городка.
  — городок в Северной Каролине.

См. также 
 Бун
 Бунтон (город)